Azacualpa (El Salvador), een gemeente in het El Salvadoraanse departement Chalatenango
Azacualpa (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Santa Bárbara